Der CAC Mid 60-Index (ehemals CAC Mid 100) ist ein französischer Aktienindex, der 60 Unternehmen umfasst, die gemäß ihrer Marktkapitalisierung auf die Unternehmen des CAC-40-Index und des CAC-Next-20-Index folgen. Der Index wurde 2005 eingeführt, die Anzahl der Unternehmen wurde 2011 von 100 auf 60 reduziert.

Zusammensetzung 
(Stand: 22. Oktober 2022)

Weblinks 
 CAC Mid 60 auf euronext.com

Aktienindex
Wirtschaft (Frankreich)